Појам Нови Лази може да се односи на:
 Нови Лази (Брод Моравице), насељено место у општини Брод Моравице, Приморско-горанска жупанија, Република Хрватска
 Нови Лази (Кочевје), насељено место у саставу града Кочејва, Република Словенија